Hubert Roman, né le  et mort le  à Namur, était un artiste, comédien et marionnettiste belge.

Biographie 

Après des études en Sciences géographiques à Namur, Hubert Roman s’engagea très vite en tant que fonctionnaire dans les services éducatifs et culturels de la Province de Namur.
Très vite passionné par l’art des marionnettes, c’est dans les années 1960 qu’il participa à la série télévisée belge « Bébé Antoine », diffusée sur la RTB. Il y manipulait le personnage vedette alors que Marion en faisait la voix.

La vie artistique d’Hubert Roman prit une dimension plus importante en 1965 à Namur par la création du Théâtre des Zygomars avec son ami Pol Danheux. Ce dernier était alors engagé comme décorateur pour le Centre Dramatique de Wallonie, tandis qu’Hubert était animateur jeunesse pour la Province de Namur.
Hubert Roman fût alors Directeur, comédien-manipulateur et metteur en scène de cette compagnie de 1965 à 1986. Ils parcoururent le monde lors de tournées-spectacles, notamment en France, en Italie, en Suisse, en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, aux États-Unis et au Canada. Leur premier spectacle s’intitulera : « Les Aventures de Coco Labille ».

En 1970, il devient fondateur de la Section francophone du Centre belge de l’UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) ; il en sera par la suite secrétaire-trésorier.
En 1976, il est élu au Comité exécutif de l’UNIMA à Moscou. 
En 1979, il organisera en Belgique (Namur et Liège) des manifestations officielles qui marquèrent le 50ème anniversaire de l’UNIMA. Ces manifestations consistaient en un Festival de la Marionnette à tradition populaire et en l’accueil du Comité Exécutif et des Conseillers.
En 1980, il est élu Président de la Commission de Révision de l’association UNIMA à Washington.
De 1984 à 2000, il sera membre du Comité Exécutif de l’UNIMA.

En 1986, il devient créateur et Directeur du Centre Provincial de la Marionnette de la Province de Namur, et ce, jusqu’en 2002. Il sera à l’initiative d’échanges entre centres nationaux (jumelages) ; d’abord avec la France et la Grande-Bretagne, puis avec l’Espagne et la Bulgarie. Véritable globetrotter, il tissa également des liens étroits avec des pays d’une grande richesse au niveau de la marionnette en Asie, comme la Chine, le Japon ou le Vietnam.
Il sera fait Membre d’Honneur de l’UNIMA en 2004.
Il aura également l’honneur d’être appelé à de nombreuses reprises comme membre du Jury de plusieurs festivals internationaux ou nationaux.
Artiste complet, Hubert Roman fût également comédien dans diverses pièces théâtrales jouées en région namuroise et reprenant les œuvres d'auteurs classiques : Molière, Beaumarchais, Brecht, Jarry, Shakespeare, …
Il joua par exemple dans Macbeth avec le Théâtre Courtois-Théâtre Français (aujourd’hui Théâtre Christian Courtois) au Théâtre Royal de Namur qui était comble pour l’occasion, ainsi que dans « L’Amour foot » de Robert Lamoureux. Il joua également certaines pièces en wallon namurois.

Voir Aussi

Bibliographie 
 Wereld van het Poppenspel, Juni 2010, Magazine du Centre hollandais de l’UNIMA, page 19

Liens externes 
 L'UNIMA: site officiel de l'Union Internationale de la Marionnette
 Le Théâtre des Zygomars: site officiel
 Le Théâtre Christian Courtois: site officiel
 Interview d'Hubert Roman pour le SIEP

Autres sources 
 : Avis de décès
 : Page "Hubert Roman" sur le site de l'UNIMA
 : Article du journal Vers l'Avenir - "Du divertissement pur au spectacle engagé", par A.D.
 : Page dédiée sur l'Internet Movie Database
 : Référence à Hubert Roman comme voix française du dessin animé Boule et Bill
 : Article du journal Le Soir (archives) - "Ça dézingue aux Zygomars", par Laurence Bertels
 : Archives et musée de la littérature

Artiste wallon
Artiste belge francophone
Naissance en février 1937
Marionnettiste belge